Die Parlamentswahlen in Gambia 1992 fanden im westafrikanischen Staat Gambia am 29. April 1992 statt. Diese Wahlen (auch: Allgemeine Wahlen) waren für 36 gewählte Sitze im Repräsentantenhaus ().

Die People’s Progressive Party (PPP) konnte fast drei Viertel der Sitze erreichen. Zweitstärkste Kraft wurde die National Convention Party (NCP).

Wahlverfahren und -kreise 
Es wurde zum achten Mal das Repräsentantenhaus () gewählt. Das Repräsentantenhaus hatte insgesamt 50 Mitglieder, von denen 36 in einer Direktwahl gewählt wurden. Neun weitere Mitglieder wurden von den Häuptlingen ernannt.

Die Anzahl und Einteilung der Wahlkreise blieb gegenüber der Wahl 1987 blieb geändert.

Zum dritten Mal wurde gleichzeitig der Präsident direkt vom Volk gewählt.

Wahlvorbereitung 

In den 36 Wahlkreisen traten 124 Kandidaten an und wollten die Mehrheit der Wähler erhalten. Darunter trat die PPP mit 36 Kandidaten in jedem Wahlkreis an, herausgefordert wurde sie von 30 Kandidaten der NP und 3 Kandidaten der UP. Dadurch dass die NCP und die UP zu dieser Wahl eine Allianz geschlossen hatte, trat diese Allianz bis auf drei Wahlkreise in jedem Wahlkreis an. Weiter gab es bei dieser Wahl 17 Kandidaten der GPP. Elf Kandidaten gehörten der PDOIS und 16 der PDP an. Elf Kandidaten traten bei dieser Wahl an, die keiner Partei angehörten.

Wahlausgang 

Es wurden 201.095 gültige Stimmen abgegebenen.

Bei der Wahl gewannen die PPP 25, die NCP zusammen mit der UP 6 Sitze. Zwei Sitze gingen an die GPP und 2 Sitze gewannen Kandidaten, die keiner Partei angehörten.

Wahlergebnis nach Partei

Wahlergebnis nach Wahlkreis

Gewählte Abgeordnete

Nachwahlen

Tumana 1993 
Nachdem die PPP Berufung gegen den Gewinner des Wahlkreises Tumana Mbemba M. Tambedou (GPP) eingereicht hatte, wurde im Juni 1993 eine Nachwahl durchgeführt. Den Wahlkreis gewann Mbemba M. Tambedou (GPP).

Jokadu 1993 
Nachdem die PPP Berufung gegen den Gewinner des Wahlkreises Jokadu Momodou S. K. Manneh (parteilos) eingereicht hatte, wurde im Juni 1993 eine Nachwahl durchgeführt. Den Wahlkreis gewann Momodou S. K. Manneh (parteilos).

Einzelnachweise 

Gambia Parlament
1992